Федера́льное собра́ние Росси́йской Федера́ции — парламент Российской Федерации — является представительным и законодательным органом Российской Федерации.

Статус Федерального собрания определён в главе 5 Конституции России. Функции и полномочия Федерального собрания распределены между двумя палатами — Государственной думой (нижняя палата Федерального собрания Российской Федерации) и Советом Федерации (верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации). Федеральное собрание является постоянно действующим органом. Палаты заседают раздельно, но могут собираться совместно для заслушивания посланий президента Российской Федерации.

Структура 
Федеральное собрание состоит из двух палат: Государственной думы и Совета Федерации.

Состав палат, как и принципы их комплектования, различен. Государственная дума состоит из 450 депутатов, выбираемых на прямых выборах по Смешанной избирательной системе. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта России: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. В Российской Федерации 89 субъектов (в том числе 6 спорных — ДНР, ЛНР, Республика Крым, г.Севастополь, Херсонская и Запорожская области), 178 членов Совета Федерации. Также в Совет Федерации входят представители Российской Федерации, назначаемые президентом, число которых составляет не более 30 человек, из них не более семи могут быть назначены пожизненно. Также право на пожизненное место в Совете Федерации получают бывшие президенты России.

Государственная дума избирается на конституционно установленный срок — пять лет, а Совет Федерации установленного срока своей легислатуры не имеет, но при этом члены Совета Федерации — представители от субъектов Российской Федерации — наделяются полномочиями на срок полномочий соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Как порядок формирования Совета Федерации, так и порядок выборов депутатов Государственной думы устанавливается федеральными законами. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной думы.

Федеральное собрание является единым парламентским организмом, но это не означает, что его палаты действуют во всех случаях совместно. Напротив, Конституция Российской Федерации устанавливает, что Совет Федерации и Государственная дума заседают раздельно. Палаты могут собираться совместно только в одном установленном Конституцией Российской Федерации случае — для заслушивания посланий президента Российской Федерации. Также Конституция предусматривает совместное собрание сенаторов и депутатов Государственной думы для приведения к присяге президента РФ.

Денежное содержание парламентариев 
В законе о статусе депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации сообщается, что денежное содержание депутатов и сенаторов приравнивается к денежному содержанию министров и по данным РБК за 2018 год депутат в среднем получал 338,5 тыс. руб. в месяц.

Парламентский центр 

С середины 2000-х годов в России обсуждается идея объединить в одном здании Парламентского центра Государственную думу и Совет Федерации. В 2012 году идею поддержал президент Дмитрий Медведев. Причинами для строительства нового здания назывались теснота рабочих кабинетов парламентариев, удалённое расположение необходимых для их работы служб по десяти адресам в Москве и желание руководства страны перенести органы власти из центра города для уменьшения дорожных заторов.

Для размещения рассматривались разные районы Москвы: Кутузовский проспект, Фрунзенская набережная, «Москва-Сити», Тушинский аэродром, Красная Пресня (на месте стадиона), Москворецкая набережная (на месте Военной академии Ракетных войск или гостиницы «Россия»), площадка у посёлка Коммунарка, парк «Музеон» и Софийская набережная. В сентябре 2014 года была выбрана территория в Мнёвниковской пойме, что опротестовали экологи.

Выбрать проект будущего здания предлагалось членам обеих палат парламента, Федеральной службе охраны, Управления делами президента России на основе архитектурного конкурса. Но поданные работы вызвали у парламентариев эстетические разногласия, разрешить которые не помог и повторно проведённый конкурс.

Сложности вызвал и вопрос финансирования. Изначально предполагалось строить Парламентский центр на средства частного инвестора, который затем получит в собственность здания Государственной думы и Совета Федерации с возможностью возведения на их месте гостиниц или других объектов. Однако по замечанию архитектурного критика Григория Ревзина, Государственная дума расположена в здании Совета труда и обороны 1935 года постройки, авторства Аркадия Лангмана, памятника архитектуры, который охраняется государством и не может быть снесён.

Начать работу Парламентский центр планировали в 2020 году. По другим данным, строительство отложено на неопределённый срок из-за сложной экономической ситуации в стране.

Издания Федерального собрания 
Для освещения деятельности Федерального собрания издаются:
 «Парламентская газета»
 Журнал «Российская Федерация сегодня»

См. также

Примечания

Источники

Ссылки 

 Структуры государственной власти: Федеральное Собрание.
 Веб-сайт Федерального Собрания Российской Федерации
 Сайт Совета федерации
 Сайт Государственной думы

 
Россия
Счётная палата Российской Федерации